Šipka může být:

 značka – ukazatel směru, např. dopravní, turistická značka
 šipka (projektil) – střela pro střelbu z kuše či ze samostřílu
 šipka (skok) – skok do vody
 šipky – sportovní náčiní pro hru v šipky (předmět určený k vrhání do terče)
 šipky Ranken – zbraně na britských letounech za první světové války
 kurzorová šipka – speciální klávesa na počítačové klávesnici
 kurzor počítačové myši – šipka na obrazovce ovládaná myší

Místní název
 Šipka (jeskyně) – jeskyně na severní Moravě u města Štramberk
Šipka (národní přírodní památka) – národní přírodní památka u stejnojmenné jeskyně
 Šipka (průsmyk) – horský průsmyk ve Staré planině v Bulharsku mezi Sipčenskou planinou a Trevnenskou planinou. 
 Bitva o průsmyk Šipka místo několika bitev během rusko-turecké války v letech 1877-1878
 Zlatnice (pražská usedlost), německy Schipkapaß, počeštěně Šipkapas, hostinec nad Šáreckým údolím, oblíbené výletní místo pražských německých studentů, jehož majitelé se stylizovali do role Osmanů jako projev sympatie k Turkům v jejich střetech se slovanskými vojsky v průsmyku Šipka

Ostatní vlastní názvy
 Barnardova šipka – hvězda na obloze v Souhvězdí Hadonoše známá také pod názvem Barnardova hvězda